Levellers může odkazovat k:
 Levelleři – britské politické hnutí
 The Levellers – britská hudební skupina